J71 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Willow Bank Observatory